Коле́ктор (від  — «збирач») — об'єкт або пристрій для збирання чого-небудь.

 Колектор — збірний або розподільчий пристрій для поєднання низки транспортних або технологічних потоків з однойменними й однорідними продуктами чи агентами (суспензією, рідиною, газом).
 Впускний колектор
 Випускний колектор
 Колектор обертової електричної машини — комплект ізольованих одна від одної струмопровідних пластин, які разом з розташованими на них щітками забезпечують проходження струму в обертовій електричній машині з однієї частини кола в іншу за допомогою ковзного контакту.
 Флотаційний реагент — збирач.
 Колектор (гірська порода) — гірська порода, здатна вміщати рідкі, газоподібні вуглеводні і віддавати їх у процесі розробки родовищ.
 Пласт-колектор
 Колектори нафти й газу
 Каналізаційний колектор — трубопровід зовнішньої каналізаційної мережі для збирання й відведення стічних вод.
 Колектор дренажний — частина дренажної системи, загальний трубопровід для збирання й відведення ґрунтових вод з кількох дрен.
 Колектор — підземна галерея під поверхнею вулиць для укладання кабелів чи труб.
 Колектор (в галузі фінансів) — співробітник колекторської агенції.
 Бібліотечний колектор — спеціалізована організація постачання книг.
 Колекторна ділянка або колектор — ділянка напівпровідникового приладу з низькою питомою електричною провідністю, призначенням якої є екстрагування носіїв заряду з базової області.
 Сонячний колектор — пристрій, до складу якого входить приймач, що поглинає випромінювання та перетворює його в будь-який інший вид енергії, та концентратор, що являє собою оптичну систему, яка спрямовує потік з більшою густиною випромінювання на приймач.
 Колектор (хімія) — добавка, додана до розчину чи утворена в ньому з метою вилучення з розчину певних молекулярних частинок чи макрокомпонентів.
 Колектор (геологія) — професія в геології. Збирач колекцій мінералів і гірських порід для наукової роботи, виставок і музеїв.
 Колектор біполярного транзистора

Див. також 
 Колекціонер

Примітки

Література 
 
 Білецький В. С., Орловський В. М., Вітрик В. Г. Основи нафтогазової інженерії. Харків: НТУ «ХПІ», Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Київ: ФОП Халіков Р. Х., 2018. 416 с.

Посилання